Pendones se puede refererir a los siguientes artículos:

 El término pendón referente a una insignia o bandera.
 La aldea de Pendones, en el concejo de Caso (Asturias).